Splôšna medicína je:
 študijska smer na medicinskih fakultetah. Zajema osnovno, a obširno znanje o celotnemu spektru stroke.
 medicinska specializacija. Danes se imenuje družinska medicina.